Saxåns utlopp, även kallat Osen vid Saxån, är ett naturreservat i Landskrona kommun i Skåne län.

Naturreservatet bildades 1950 och är 60 hektar stort. Det består av betade strandängar vid Saxåns utlopp i havet.

Referenser 
 Länsstyrelsens hemsida om Saxåns utlopp

Naturreservat i Landskrona kommun

Naturskyddsområden bildade 1950